Prieuré Saint-Vincent-de-Broussan
 Leimistin Broussan